Paul Hoffman (acteur), acteur
 Paul Hoffman (Brits schrijver), Brits schrijver
 Paul Hoffman (roeier), Amerikaans roeier
 Paul G. Hoffman, directeur van Studebaker